Władysław Euzebiusz Kosiński (1814-1887) – oficer w wojsku pruskim, publicysta, działacz polityczny
 Władysław Kosiński (1844-1914) – językoznawca
 Władysław Kosiński (1901-1977) – lekarz